Melanippos ist der Name von:
Melanippos (Sohn des Astakos), Thebaner
Melanippos (Sohn des Hiketaon), mythologischer Grieche